

Patronyme 

 Abraham Dee Bartlett (1812-1897), zoologiste britannique,
 Albert Allen Bartlett (1923-2013), physicien américain,
 Bo Bartlett (1955-), peintre américain,
 Charles W. Bartlett (1860-1940), peintre britannique,
 Don Bartlett (1960-), curleur canadien,
 Edward Bartlett (1836-1908), zoologiste britannique,
 Ethel Bartlett (1896-1978),  pianiste britannique,
 Everard Bartlett (1986-), basketteur néo-zélandais,
 Frederic C. Bartlett (1886-1969), enseignant et chercheur en psychologie britannique,
 George Bartlett (1931-2010), ingénieur agricole et homme politique sud-africain,
 Hall Bartlett (1922-1993), producteur et réalisateur américain,
  (1886-1960), botaniste américain dont l’abréviation botanique standard est Bartlett,
 Homer Newton Bartlett (1845-1920), pianiste, organiste et compositeur américain,
 Jennifer Bartlett (1941-2022), artiste américaine,
 Josiah Bartlett (1729-1795), médecin américain, politicien,
 Kenneth Alden Bartlett (1907-19?), entomologiste américain,
 Laura Bartlett (1988-), joueuse de hockey sur gazon britannique,
 Leah Bartlett (1998-), joueuse de rugby à XV écossaise,
 Maurice Bartlett (1910-2002), statisticien britannique,
 Murray Bartlett (1971-), acteur australien,
 Paul Wayland Bartlett (1865-1925), sculpteur américain,
  (1922-1994), producteur et réalisateur américain,
 Robert Abram Bartlett (1875-1946), navigateur sur mer glacée et un explorateur de l'Arctique
 Washington Bartlett (1824-1887), homme politique américain,
 William Henry Bartlett, (1809-1854), illustrateur britannique,

Toponymie 

 Bartlett (Illinois),
 Bartlett (Iowa),
 Bartlett (Kansas),
 Bartlett (Nebraska),
 Bartlett (New Hampshire),
 Bartlett (Tennessee),
 Bartlett (Texas),
 Bartlett Cove en Alaska,
 Base d'hydravions de Bartlett Cove
 Bartletts Island, une île située à Marshfield dans le Comté de Plymouth dans le Massachusetts,
 Bartletts Airport, un aéroport à Egegik en Alaska aux États-Unis,
 Mont Bartlett, dans le Vermont
 Pic Bartlett, au Texas

Bâtiment 
 Bartlett Real Estate Office, immeuble de bureaux américain dans le comté de Porter, en Indiana, inscrit au registre national des lieux historiques.

Divers 
 le nom de la poire Williams aux États-Unis,
 le test de Bartlett en statistiques, qui teste l'égalité des variances de plusieurs échantillons
 les fenêtre de Bartlett et fenêtre de Bartlet-Hann sont des fonctions de fenêtrage (traitement du signal).
 La Méthode de Bartlett est une méthode de traitement du signal

Patronyme anglais